Уо́тер (, ) — составная часть ряда англоязычных топонимов: рек, озёр, водохранилищ, населённых пунктов и пр. (ср. Водное и Водяное).

Топонимы 
Великобритания
 Виргиния-Уотер — деревня в Суррее (Англия).
 Деруэнтуотер — озеро в Камбрии (Англия).
  — река в Саут-Ланаркшире (Шотландия).
 Лин-Уотер — река в Скоттиш-Бордерс (Шотландия).
 Ратленд-Уотер — водохранилище в Ратленде (Англия).
 Сан-Карлос-Уотер — залив (фьорд) у западного побережья острова Восточный Фолкленд (Фолклендские острова).

США
 Уайтуотер — ряд топонимов.
  — река в Теннесси.

Многонациональный топоним
 Клируотер () — распространён в США, Канаде и Гонконге.
 Этуотер — распространён в США и Канаде.

Прочее 
 Фоллингуотер — дом в Пенсильвании (США).
 Дип-Уотер-Бей — район Южного округа Гонконга.
  — разные значения.
 Water (песня Брэда Пейсли)

См. также 
 Уотери
 Уотерс
 Вассер
 Вода (значения)